Бергамаско ():

 Бергамаско — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Персоналии 
 Бергамаско, Карл Иванович — фотограф.
 Бергамаско, Мирко — регбист.
 Бергамаско, Сония — актриса.

См. также 
 Бергамская овчарка
 Бергамский диалект ломбардского языка